Football League Championship 2020/2021 jest 17. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Bournemouth, Watford oraz Norwich City. W sezonie jest trzech beniaminków Coventry City, Rotherham United oraz Wycombe Wanderers. Udział wzięły 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela 

1 Sheffield Wednesday zostało ukarane odjęciem 12 punktów z powodu problemów z rentownością. Kara została jednak zredukowana do 6 punktów

Baraże o awans

Półfinały 

 Rewanż

Finał

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2020 w Anglii
2021 w Anglii
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej